Сесиль Каратанчева (; родилась 8 августа 1989 года в Софии, Болгария) — болгарская теннисистка, с февраля 2009 по октябрь 2014 года выступавшая за Казахстан; победительница восьми турниров ITF в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге; победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2004); победительница одиночного турнира Orange Bowl (2001, в возрастной категории до 12 лет).

Общая информация 
Сесиль — одна из трёх детей Радослава и Нели Каратанчевых. Соответственно, у неё есть две сестры — Габриэла и Элия. Отец Каратанчевой (в прошлом) весьма успешный гребец (участник чемпионатов мира и чемпион Болгарии), а мать — волейболистка (также чемпионка Болгарии).

Сесиль впервые пришла на корт в 5 лет.

Среди теннисных кумиров Каратанчева выделяет Габриэлу Сабатини; в честь аргентинки названа младшая сестра Сесиль.

Спортивная карьера 

Личные турниры
Уже в юниорские годы на Сесиль возлагали большие надежды как на потенциального лидера национального и мирового тенниса: в 2001 году ей покорился престижный североамериканский Orange Bowl в своей возрастной группе, а менее чем через три года она настолько улучшила свою игру, что смогла не только играть на равных в старшем юниорском туре, где часть соперниц была старше её на четыре года, но и стабильно добиваться хороших результатов на крупных соревнованиях и даже возглавила рейтинг-лист, пополнив свой список трофеев титулами на крупном турнире в Милане и на Roland Garros.

Также рано болгарка начала пробовать свои силы и в протуре, уже осенью 2003-го года сыграв свои первые матчи на этом уровне. Быстро обретя уверенность в своих действиях на подобном уровне Каратанчева до конца года успела неплохо проявить себя на турнирах серии ITF, где ей удалось выиграть три титула — включая победу на 50-тысячнике в Шэньчжэне, где в финале была переиграна 88-я ракетка мира Чжэн Цзе. Через год прогресс продолжился — несмотря на сильно ограниченное расписание Сесиль смогла подняться в Top200, регулярно получая возможность сыграть на турнирах ассоциации, а на US Open и получив возможность впервые сыграть в основной сетке турнира Большого шлема, успешно преодолев квалификацию. 2004-й год был наполнен победами над игроками первой сотни, самая статусная из которых пришлась на мартовский турнир в Индиан-Уэллсе, где болгарка оказалась сильнее 25-й ракетки мира Маги Серны. Через год Каратанчева поднялась и в первую сотню, стабильно проходя квалификации на небольших турнирах ассоциации; в мае Сесиль смогла провести свой лучший турнир во взрослой карьере — на Roland Garros, год спустя после своего юниорского успеха, она смогла пробиться в четвертьфинал взрослого соревнования, оставив не у дел 21-ю ракетку мира Синобу Асагоэ и 13-ю — Винус Уильямс. Это и ряд других сильных выступлений на крупных турнирах позволили ей к концу года взобраться на 35-ю строчку одиночного рейтинга.

Стремительный взлёт имел и оборотную сторону: программа подготовки болгарки строилась с учётом пограничного использования медицинских препаратов, что выявил один из допинг-тестов ещё летом 2005 года. Попытки объясниться с ВАДА и ITF затянулись на несколько месяцев, но так и не привели к успеху; в итоге в январе 2006 года Каратанчеву на 24 месяца лишили права участвовать в соревнованиях протура. Дисквалификация не отбила у Сесиль желание играть в теннис и в зимой 2008 года она вновь вернулась к играм; менее чем за полгода Сесиль смогла настолько войти в турнирный ритм, что завоевала несколько средних титулов на соревнованиях ITF, а в июне вновь приняла участие в квалификации турнира Большого шлема: на Уимблдоне. Вскоре после этого Каратанчева и впервые добралась до финала на парных соревнованиях протура: в австрийском Бадгастайне, вместе с сербкой Наташей Зорич она уступила в титульном матче Андреа Главачковой и Луции Градецкой. Возвращение былых позиций, впрочем, вскоре заметно замедлилось, а спонсорская поддержка заметно уменьшилась; попытки найти поддержку на родине для составления посильного турнирного графика не имели успеха и к январю следующего года Сесиль приняла предложение казахстанской федерации выступать под флагом их страны в обмен на помощь в тренировочном процесса и оплату переездов.

На новом месте Каратанчева смогла на некоторое время улучшить свои результаты, время от времени проходя квалификации на турнирах Большого шлема и добиваясь локальных успехов на небольших турнирах ассоциации, однако былая игровая форма так и оставалась недостижимой мечтой. При этом те результаты, которые смогла заставить показывать себя Сесиль, были стабильно хуже игровой формы других привлечённых казахстанцами со стороны теннисисток и к осени 2014 года стороны, испробовав ряд методов для улучшения результатов Каратанчевой, стали искать варианты досрочного прекращения сотрудничества, а сама Сесиль заявила о желании вернуться под опеку болгарской федерации.

Сборная и национальные турниры
Особенности карьеры Каратанчевой позволили ей сыграть в Кубке Федерации сразу за две сборные: в 2004-05 годах она сыграла 13 матчей за сборную Болгарии, а в 2010-14 сыграла 16 матчей за команду Казахстана. Почти все матчи Сесиль в этом турнире пришлись на игры в региональной зоне, на игры в которой и пришлись все выигранные матчи Каратанчевой. В 2004 и 2005 годах болгарки, при участии Сесиль, впервые с 1996 года добрались до матчей мировой группы турнира.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (8) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (7)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

По состоянию на 18 сентября 2017 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Болгарии
Теннисисты Казахстана
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди девушек
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил